Монтекарло има више значења:

 Монтекарло (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекарло (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику